

Anno 
 1827 – (MDCCCXXVII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1827 a.C.

Matematica 
 1827 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1827 Atkinson – asteroide della fascia principale del sistema solare